Desa Kembanglangit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kembanglangit (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 109,80), Jawa Tengah, 
 Desa Kembanglangit (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,81), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar